Aló Presidente, programa de televisión moderado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
 Aló ciudadano, programa de televisión venezolano conducido por Leopoldo Castillo.
 Aló Gisela, programa del mediodía conducido por Gisela Valcárcel.
 Alo Bärengrub, futbolista estonio.
 Avenida Longitudinal de Occidente (Bogotá) (ALO), vía que recorrerá en un futuro la ciudad de Bogotá de norte a sur.
 Alo, una antigua ciudad griega de Tesalia.